Аричи, Чезаре — итальянский поэт.
 Аричи, Юксель (Yüksel Arıcı; род. 1963) — турецкий актёр.

Примечания